Сарра Абрамовна Бекузарова (урождённая Кинбург; 18 февраля 1937, Харьков — 5 января 2021, Республика Северная Осетия) — российский селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства ГГАУ, профессор кафедры экологии и природопользования в Северо-Осетинском государственном университете.

Биография 
Сарра Бекузарова в 1958 году переезжает в Северную Осетию и поступает в Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт.
С 1963 году работала почвоведом в Северо-Осетинском отделении Росгипрозема, в 1974 году закончила аспирантуру Всероссийского ордена трудового Красного знамени НИИ кормов имени В. Р. Вильямса. В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внутривидовая гибридизация клевера красного (Trifolium pretense L.) в условиях лесостепной зоны Северной Осетии». В 1995 году защитила докторскую диссертацию «Теоретические и практические основы селекции клевера лугового на Северном Кавказе».

Скончалась после непродолжительной болезни в 2021 году.

Научная деятельность 
Бекузаровой или под её руководством были выведены многие сорта лугового клевера: Владикавказский, Дарьял, Фарн, Алан, Иристон 1, Иристон 3, Згид; козлятник Бимболат; могар КАБИР, амарант Иристон, вязель Бекос. Выведенные сорта адаптированы к агроклиматическим условиям Северной Осетии и нашли широкое применение в сельскохозяйственном производстве.

Сарра Бекузарова была первой женщиной в республике, получившей степень доктора сельскохозяйственных наук, написала более 1000 научных работ (в их числе 13 монографий), получила 275 патентов на изобретения, открыла новое направление в селекции многолетних трав, стала основателем уникальной научной школы.

За достижения в области науки имела звание «Заслуженный деятель науки Республики Северная Осетия-Алания», награждена орденом «Знак Почета» (МАНЭБ), медалью «Во Славу Осетии»

Книги

Статьи 
Список работ С. А. Бекузаровой из изданий ВАК включает, в частности, следующие издания,

Патенты 
С. А. Бекузарова дополнительно к основному образованию в 1982—1984 гг. — оканчивает Центральный институт в области патентоведения. Ей присвоено звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», а её помощь другим изобретателям в оформлении заявок и получении патентов была отмечена серебряной медалью А. С. Попова.
 Бекузарова С. А., Хубаева Г. П., Лущенко Г. В. Субстрат для выращивания бобовых // Патент РФ на изобретение № 2461184. Опубликовано: 20.09.2012 Бюл. № 26.
 Бекузарова С. А., Хубаева Г. П., Лущенко Г. В. Способ возделывания злаковых однолетних кормовых культур на семена // Патент РФ на изобретение № 2461177. Опубликовано: 20.09.2012 Бюл. № 26.
 Образцов В. Н., Щедрина Д. И., Кадыров С. В., Бекузарова С. А., Дмитриева О. В., Кондратов В. В. Способ предуборочной обработки семенных посевов фестулолиума // Патент РФ на изобретение № 2420050. Опубликовано: 10.06.2011 Бюл. № 16.
 Бекузарова С. А., Аль-Азаун Нагам М. Х., Дзампаева М. В., Датиева И. А. Способ возделывания амаранта на семена // Патент РФ на изобретение № 2729377Опубликовано: 06.08.2020 Бюл. № 22.
 Цугкиев Б. Г., Бекузарова С. А., Тохтиева Л. Х., Цугкиева В. Б., Хекилаев Ц. А.,Тохтиева Э. А. Способ борьбы с болезнями семенного материала зерновых культур, закладываемого на хранение // Патент РФ на изобретение № 2460275. Опубликовано: 10.09.2012 Бюл. № 25.
 Гриднев Н. И.,Бекузарова С. А., Унежев Х. М. Способ повышения всхожести семян бобовых растений // Патент РФ на изобретение № 2312481. Опубликовано: 20.12.2007 Бюл. № 35.
 Бекузарова С. А., Картыжева Л. Е., Цугкиев Б. Г., Абаев А. А., Бушуева В. И. Штамм бактерий Paenibacillus jamilae ВКПМ-13067, используемый как фунгицид и стимулятор клубеньковых бактерий // Патент РФ на изобретение № 2712745. Опубликовано: 30.01.2020 Бюл. № 4.
 Чопикашвили Л. В., Хетагурова Л. Г., Тагаева И. Р., Руруа Ф. К., Беляева В. А., Бекузарова С. А., Сысоева С. Н. Способ получения антимутагенного фитококтейля // Патент РФ на изобретение № 2381809. Опубликовано: 20.02.2010 Бюл. № 5

Примечания

Ссылки 
 Ушла из жизни учёный с мировым именем, заслуженный деятель наук Сарра Бекузарова
 Документальный фильм. Сарра Бекузарова

Растениеводы России
Селекционеры России